Příjmení Göbel nese více různých osobností:

 Gwendolyn Göbel (* 2006) – německá dětská filmová herečka
 Heinrich Göbel (1818–1893) – americký hodinář a vynálezce německého původu
 Karl Göbel (1900–1945) – německý generál během druhé světové války
 Rudolf Göbel (* 1953) – český husitský duchovní